Capriolo – mammifero della famiglia dei Cervidi
 Capriolo – in araldica, sinonimo di scaglione, stemma caratterizzato da un motivo a "V"
 Ettore Capriolo —  traduttore, drammaturgo e docente italiano
 Paola Capriolo – scrittrice italiana
 Vincenzo Capriolo – politico italiano
 Capriolo – comune italiano della provincia di Brescia
 Capriolo – affluente dell'Argentina nell'omonima valle in Provincia di Imperia

Pagine correlate
 Caprioli